

Biografia

Famiglia 
 

Matthias Laurenz Gräff è il figlio dell'artista Helmuth Gräff e della professoressa d'arte Martina Maria Elisabeth Gräff, figlia dell'architetto Richard Gach. Gli antenati di Gräff erano sempre pensatori liberi politicamente attivi e religiosi. È presidente della familiare mondiale Familienverband Gräff-Graeff e.V., fondata nel 2013.

Arte 
Nel 2002, Gräff è stato ammesso all'Università di arti applicate di Vienna, dove ha studiato con il professor Wolfgang Herzig. Si è laureato nel 2008. Gräff dipinge paesaggi, nature morte, fiori, interni, storici, politici gruppi musicali, allegorie e nudi. Nel 2010 ha ricevuto il "Premio Adolf Peschek" al 64º incontro annuale della Associazione degli artisti (St. Pöltner Künstlerbund) nel Museo della Città di St. Pölten. Due anni dopo, Gräff ha creato il dipinto per l'etichetta del vino della Croce Rossa austriaca. Nel 2013 ha creato il dipinto ufficiale della partnership tra le città di Gars am Kamp e Gars am Inn in Germania.

Nel 2014, Gräff è stato incaricato dal sindaco di Gars am Kamp di creare tre dipinti per l'etichetta "Garser Wein 2014". Un imprenditore locale ha boicottato la pubblicazione delle etichette a causa del ritratto di una donna seminuda, che ha scatenato un piccolo scandalo mediatico in Austria.

Nel 2015 e nel 2017, Gräff ha organizzato incontri di artisti con i musicisti Nick Simper e Don Airey dei Deep Purple a Vienna. Nel 2017 partecipa all'esposizione "50 Years Deep Purple. Art and History" di Colonia.

Nel 2017 ha organizzato una campagna senza scopo di lucro per le persone con polineuropatia presso il WUK di Vienna. 

I vari temi pittorici di Gräff sono utilizzati anche a livello internazionale, ad esempio dal politologo e ricercatore di politica estera Asle Toje, membro del Comitato per il Nobel norvegese.

Politica

Arte e politica 
Dal 2015 Matthias Laurenz Gräff si occupa anche di immagini della politica contemporanea e della critica sociale, che vengono più volte pubblicate su riviste, blog e libri di politica nazionale e internazionale. Argomenti importanti sono l'antifascismo, il socialismo, antinazionalista, europeista, il liberalismo e la tradizione. Gräff si occupa di questioni e personalità nazionali e globali. Si occupa anche di questioni socio-politiche e processi critici nel contesto della società e della politica austriaca. 

Nelle elezioni del Parlamento europeo del 2019, Gräff ha creato un'opera d'arte filoeuropea in collaborazione con il partito austriaco NEOS.

Il Centro della pace Erich Maria Remarque (Erich Maria Remarque-Friedenszentrum Osnabrück) ha scritto di Gräff: Egli rappresenta costantemente posizioni umanistiche, antinazionaliste e filoeuropee sia nella sua arte che in vari programmi di scambio e discussione da lui organizzati.

Dialog im Kamptal 
Gräff organizza la piattaforma politica Dialog im Kamptal con noti politici e diplomatici nel suo studio d'arte. I partecipanti includevano politici come Erhard Busek, Karin Kneissl, Hannes Swoboda, Carlo d'Asburgo-Lorena e ambasciatori come Wolfgang Petritsch, Emil Brix e Michael Breisky.

Politico 
Gräff è politicamente attivo come rappresentante della comunità per il partito liberale NEOS a Gars am Kamp dal 2022. È anche candidato alle elezioni statali della Bassa Austria nel 2023, e qui come candidato per la regione del Waldviertel e come miglior candidato per la distretto di Horn.

Mostre (selezione) 
 "Weltweit Worldwide Remarque", Centro della pace Erich Maria Remarque (Erich Maria Remarque-Friedenszentrum Osnabrück)/ Germania
 "Deep Purple - Art and History - The exhibition". Celebrating 50 years of Deep Purple, Kunsthalle Köln-Lindenthal/Germania
 "Benefizausstellung zugunsten Polyneuropathie", WUK, Vienna/Austria
 "Liebreizendes Griechenland", KunstSalon im Wiener Botschaftsviertel, Vienna/Austria
 Steirerschlössl Zeltweg, Red Bull Project Spielberg/Austria
 Erstes österreichisches Museum für Alltagsgeschichte, Neupölla/Austria
 Croce Rossa bassa austriaca, Tulln an der Donau/Austria
 Siemens AG Headquarter, Linz/Austria 
 St. Pöltner Künstlerbund, Museo della città di St. Pölten/Austria
 Kunsthalle Wien-Karlsplatz project space, Vienna/Austria

Note

Collegamenti esterni 

 Matthias Laurenz Gräff, sito ufficiale (tedesco, inglese, greco)
 Matthias Laurenz Gräff, pittura politica e attivismo (inglese)
 basis-wien.at, profilio (tedesco)
 artfacts.net, profilo (inglese)
 kulturvernetzung.at, profilo (tedesco)
 Intervista radiofonica: POETS Radio. Irene Gavala, Exclusive interview | Matthias Laurenz Graeff | Ζωγραφίζοντας., 2018 (greco)

Pittori espressionisti